Retusin puede referirse a:
 Retusin (flavonol) (o quercetin-3,7,3',4'-tetramethyl ether, CAS number 1245-15-4)
 Retusin (isoflavona) (o 7,8-dihydroxy-4′-methoxyisoflavona, CAS number 37816-19-6)

Enlaces externos
 Retusin on kanaya.naist.jp